Het judotoernooi in de klasse tot 73 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op maandag 11 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Lee Won-hee uit Zuid-Korea, die zich niet had weten te plaatsen voor het olympisch toernooi in China. Lee Won-hee werd opgevolgd door de Azerbeidzjaan Elnur Məmmədli. Rasul Boqiev schreef geschiedenis door voor Tadzjikistan de allereerste olympische medaille ooit te winnen. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking 

Mannen 73